Die Abkürzung RJS steht für:
 Raymond James Stadium
 Ruby on Rails JavaScript Templates
 Powiat Jasielski in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung